Il termine Praga (anche nelle forma Prag) può riferirsi a:

Geografia

Repubblica Ceca
Praga – Città boema capitale ceca
Praga 1 – Suddivisione amministrativa della città di Praga, comprendente il suo centro storico

Germania 
Prag – Frazione del comune di Hutthurm, in Baviera
Prag – Quartiere della città di Stoccarda, nel Baden-Württemberg

Polonia 
Praga – Quartiere storico di Varsavia
Praga Północ (Praga Nord) – Distretto di Varsavia
Praga Południe (Praga Sud) – Distretto di Varsavia
Praga – Frazione di Poddębice, comune del Voivodato di Łódź
Praga – Frazione di Szydłowiec, comune del Voivodato della Masovia

Persone 
Emilio Praga – poeta italiano
Marco Praga – drammaturgo italiano

Altro
Praga – film danese del 2006 di Ole Christian Madsen
Praga – romanzo statunitense del 2002 di Arthur Phillips
 Praga – titolo con cui è conosciuta la Sinfonia n. 38 di Wolfgang Amadeus Mozart
Offensiva di Praga – Battaglia della seconda guerra mondiale
Primavera di Praga - Movimento di riforme in Cecoslovacchia del 1968
Praga Hostivař – Azienda automobilistica ceca situata a Praga
Slavia Praga – Squadra calcistica ceca di Praga
Sparta Praga – Squadra calcistica ceca di Praga
Prosciutto di Praga - Tipo di prosciutto cotto affumicato

Pagine correlate 

 Praha
 Prague